Portu kan syfta på:

Personer
Portu (fotbollsspelare) (född 1992), spansk fotbollsspelare

Geografi

Spanien 

 Portugalete, kommunhuvudort, Baskien, Bizkaia, 

Robotskapade Spanienförgreningar